Piana di Vezzena  – altopiano che fa parte dell'Altopiano di Asiago
 Cima Vezzena  – montagna dell'Altopiano di Asiago nelle Prealpi Vicentine
 Forte Vezzena  – fortificazione sulla Cima Vezzena
 Passo Vezzena  – valico delle Prealpi Vicentine
 Vezzena  – formaggio del Trentino